Signaphora är ett släkte av fjärilar. Signaphora ingår i familjen glasvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glasvingar
Signaphora